François Brune (1835-1906) est un homme politique français.
 François Brune (1940-) est un professeur et écrivain français.
 François Brune (1931-2019) est un prêtre et théologien catholique français.